Nesles (Pas de Calais), municipi francès al departament del Pas de Calais (regió de Nord – Pas de Calais)
 Nesles-la-Montagne, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Nesles-la-Vallée, municipi francès al departament de Val-d'Oise 
 Seringes-et-Nesles, municipi francès al departament de l'Aisne